Jeremy Wick, né le  à Grand Valley (Canada), est un joueur professionnel canado-suisse de hockey sur glace.

Carrière

En club 
Après quatre saisons en ligues mineures canadiennes, Wick effectue ses années universitaires à l'Université de St. Lawrence, jouant pour les Saints de St. Lawrence en ECAC Hockey (une des divisions de la NCAA).

En , il s'engage pour trois saisons avec le Genève-Servette HC. Il ne commence pas la saison 2014-2015 avec les Genevois mais est prêté au HC Red Ice. Il effectue toutefois plusieurs aller-retour entre les deux clubs au gré des blessures des joueurs de l'effectif des Vernets, terminant cependant la saison avec le club genevois. En , il participe à la Coupe Splengler et la remporte.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007||Crushers de Orangeville||LHJPO||49||7||16||23||83||-||-||-||-||- 
|-
|2007-2008||Raiders de Georgetown||LHJPO||48||15||24||39||63||8||5||0||5||8 
|-
|2008-2009||Raiders de Georgetown||LHJPO||49||38||40||78||89||14||5||6||11||18 
|-
|2009-2010||Raiders de Georgetown||LHJAO||56||40||34||74||66||11||9||10||19||8 
|-
|2010-2011||Saints de St. Lawrence||NCAA||34||2||3||5||49||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012||Saints de St. Lawrence||NCAA||32||1||5||6||38||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||Saints de St. Lawrence||NCAA||38||14||14||28||30||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||Saints de St. Lawrence||NCAA||38||17||18||35||63||-||-||-||-||- 
|-
|rowspan="2"|2014-2015||Genève-Servette HC||LNA||20||5||3||8||6||11||2||2||4||31
|-
|HC Red Ice||LNB||36||20||17||37||16||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016||Genève-Servette HC||LNA||45 || 9 || 18 || 27 || 53 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 	
|-
|2016-2017||Genève-Servette HC||LNA||49 || 9 || 13 || 22 || 30 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 	
|-
|2017-2018||Genève-Servette HC ||LNA||49 || 13 || 20 || 33 || 38 || 5 || 3 || 0 || 3 || 6
|-
|2018-2019||Genève-Servette HC ||LNA||46|| 15 || 8 || 23 || 52 ||-||-||-||-||-
|-
|2019-2020||Genève-Servette HC ||LNA||31 || 2 || 4 || 6 || 12 ||-||-||-||-||-
|-
| 2020-2021|| SC Rapperswil-Jona Lakers ||  LNA  || 48 || 4 || 18 ||  22 || 51 || 11 || 2 || 6 || 8 || 0
|-
| 2021-2022|| SC Rapperswil-Jona Lakers || LNA ||  || 

|2014||Genève-Servette HC||Coupe Spengler||4||0||0||0||4||Vainqueur

Notes et références

Références 

Naissance en juin 1989
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers